Les Dutchmen d'Union (Union College Dutchmen) sont un club omnisports universitaire du Union College, située à Schenectady dans l'état de New York aux États-Unis. Les équipes des Dutchmen participent aux compétitions universitaires organisées par la National Collegiate Athletic Association.

Hockey sur glace 
L'équipe de hockey sur glace masculine fait partie de la conférence ECAC Hockey, elle est la seule équipe d'Union College à évoluer en division 1.

Liens externes 
 Site officiel des Dutchmen

 
en:Union_Dutchmen_and_Dutchwomen
de:Union_College#Sport